Plužine est un toponyme qui peut désigner :
Plužine, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Nevesinje et dans la République serbe de Bosnie ; 
Plužine, une ville et une municipalité du Monténégro.